Iisaku se poate referi la:

Diviziuni admnistrative
 Iisaku, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Iisaku, târgușor, reședința comunei Iisaku.